Cinquevie ima više značenja:
 Cinquevie, Napoli
 Cinquevie, Perugia